Plikatin se može odnositi na:
 Plikatin A, hidroksicinaminska kiselina
 Plikatin B, hidroksicinaminska kiselina